Луэльмо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Сайяго. Занимает площадь 36 км². Население — 217 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается святой Педро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы